Esistono più comuni francesi con questo nome

Mélisey – Alta Saona
Mélisey – Yonne